VM i ishockey 1971 var det 38. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 49. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM. De tre turneringer blev afviklet som følger:

A-VM i Bern og Geneve, Schweiz, 19. marts – 3. april 1971 
B-VM i fire byer i Schweiz, 5. – 14. marts 1971 
C-VM i otte byer i Holland, 26. februar – 7. marts 1971 

Der var tilmeldt 22 hold til mesterskabet. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste otte hold spillede C-VM. DDR, der sluttede som nr. 5 ved sidste A-VM og dermed egentlig havde kvalificeret sig til dette A-VM, valgte frivilligt at lade sig rykke ned i B-gruppen. Den ledige plads i A-gruppen gik til Vesttyskland (nr. 2 fra B-VM 1970), der vandt en ekstraordinær kvalifikationskamp mod Polen (nr. 6 fra A-VM 1970).

Sovjetunionen vandt verdensmesterskabet foran Tjekkoslovakiet og Sverige. Det var holdets 11. VM-titel (og den niende i træk – en ny rekord). Europamestertitlen gik til gengæld til Tjekkoslovakiet, der vandt foran Sovjetunionen, fordi kun resultater mod europæiske hold talte med i EM-stillingen. Det var Tjekkoslovakiets 11. EM-titel.

Kvalifikation til A-VM 

Dermed kvalificerede Vesttyskland sig til A-VM, mens Polen måtte nøjes med at spille B-VM.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM 1971
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 8
| 1
| 1
| 77-24
| 17
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 7
| 1
| 2
| 44-20
| 15
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 10
| 5
| 1
| 4
| 29-33
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 10
| 4 
| 1
| 5
| 31-42
| 9
|-
| 5.
| align="left"| Vesttyskland*
| 10
| 2
| 0
| 8
| 22-62
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"| USA*
| 10
| 2
| 0
| 8
| 31-53
| 4
|-
| colspan="8"|*Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

USA endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1972, hvor de i A-gruppen blev erstattet af Schweiz, der rykkede op som vinder af B-VM.

EM 

I EM-slutstillingen talte kun resultater opnået mod europæiske hold. Dette betød, at Tjekkoslovakiet (i modsætning til i VM) sluttede foran Sovjetunionen.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|EM 1971
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Tjekkoslovakiet*
| 8
| 6
| 1
| 1
| 38-15
| 13
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sovjetunionen*
| 8
| 6
| 1
| 1
| 60-17
| 13
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 8
| 3
| 1
| 4
| 21-28
| 7
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 8
| 2 
| 1
| 5
| 17-35
| 5
|-
| 5.
| align="left"| Vesttyskland
| 8
| 1
| 0
| 7
| 14-55
| 2
|-
| colspan="8"|*Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i byerne Bern, Lyss, La Chaux-de-Fonds og Geneve i Schweiz.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1971
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 6
| 1
| 0
| 31-14
| 13
|-
| 2.
| align="left"| Polen
| 7
| 5
| 1
| 1
| 36-19
| 11
|-
| 3.
| align="left"| DDR
| 7
| 5
| 0
| 2
| 49-24
| 10
|-
| 4.
| align="left"| Norge
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 37-32
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 2
| 1
| 4
| 25-34
| 5
|-
| 6.
| align="left"| Japan
| 7
| 2
| 1
| 4
| 33-40
| 5
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"| Østrig
| 7
| 1
| 0
| 6
| 17-34
| 2
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Italien
| 7
| 0
| 2
| 5
| 12-35
| 2
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede Schweiz sig til A-VM 1972, og de blev erstattet i B-gruppen af USA, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen.

Østrig og Italien, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Rumænien og Frankrig.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Geleen, Heerenveen og 's-Hertogenbosch i Holland.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1971
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 6
| 1
| 0
| 70-11
| 13
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Frankrig
| 7
| 6
| 0
| 1
| 49-20
| 12
|-
| 3.
| align="left"| Ungarn
| 7
| 5
| 1
| 1
| 58-27
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Storbritannien
| 7
| 3
| 1
| 3
| 47-39
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Bulgarien
| 7
| 2
| 1
| 4
| 36-32
| 5
|-
| 6.
| align="left"| Holland
| 7
| 2
| 0
| 5
| 32-38
| 4
|-
| 7.
| align="left"| Danmark
| 7
| 2
| 0
| 5
| 33-26
| 4
|-
| 8.
| align="left"| Belgien
| 7
| 0
| 0
| 7
| 6-138
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

De to bedste hold, Rumænien og Frankrig rykkede op i B-gruppen til VM 1972. De blev erstattet af Østrig og Italien, der rykkede ned fra B-VM.

1971
Ishockey i 1971